MCDA steht für:
 Microsoft Certified Database Administrator, IT-Zertifizierung
 Multi-Criteria Decision Analysis, siehe Multi Criteria Analysis

MCDA